Знам'янська сільська рада — адміністративно-територіальні одиниці в Україні:

Знам'янська сільська рада — Харківська область, Нововодолазький район
 Знам'янська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район

Див. також 
 Знаменська сільська рада